A62 bezeichnet folgende Straßen:
 Autoroute A62 in Frankreich
 Autovía A-62 in Spanien
 Bundesautobahn 62 in Deutschland
 A62 road in England
 Aftokinitodromos 62 in Griechenland

A62